Brenon steht für:
 Brenon, Gemeinde in Frankreich
 Brénon, Fluss in Lothringen

Brenon ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Brenon (1880–1958), irisch-amerikanischer Filmregisseur
 Anne Brenon (* 1945), französische Historikerin und Schriftstellerin